Harrisburg est le nom de plusieurs villes des États-Unis :
 Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie, 
 Harrisburg, en Arkansas
 Harrisburg, en Caroline du Nord
 Harrisburg, en Dakota du Sud
 Harrisburg, en Illinois
 Harrisburg, un village du comté de Boone, dans le Missouri.
 Harrisburg, au Nebraska
 Harrisburg, dans l'État de New York,
 Harrisburg, dans le comté de Franklin, en Ohio,
 Harrisburg, en Oregon.